Il existe plusieurs familles de Barrau ayant porté ou portant ce nom, toutes appartenant à la noblesse française, dont trois sont subsistantes.

Famille d'Abbadie de Barrau (Béarn) 

Anciennement « de Barrau », cette famille subsistante de la noblesse française est originaire de Sus.
Elle fut anoblie par l'office de secrétaire du roi, contrôleur en la chancellerie près le parlement de Navarre (1732-1747).

Elle compte parmi ses membres Bernard-Gabriel-Xavier d'Abbadie de Barrau, député du Gers de 1871 à 1876, vice-président de la société d'agriculture du Gers.

Alliances : d'Abbadie de Bastanès (1733), Drouilhet de Carrion-Calatrava (1786), de Laboyrie, de Betouzet, de Tinseau, de Champs de Saint-Léger, de La Forest Divonne (1907), etc.

Famille de Barrau de Muratel (Rouergue) 

Famille subsistante de la noblesse française, longtemps de confession protestante, originaire de la région de Brusque en Rouergue.
Sa filiation suivie remonte à Bernard Barrau ou de Barrau, seigneur de Campoulies et coseigneur de Murasson (non loin de Brusque), pour lesquels il rendit hommage en 1539.
Cette famille se fixa ensuite dans le département du Tarn.

Armes : Barré d'argent et de pourpre (armes parlantes)
alias : Burelé d'argent et de pourpre, au chef de gueules chargé de trois étoiles d'or

Famille de Barrau (Rouergue) 

Famille subsistante de la noblesse française, originaire du village de Carcenac (commune de Salmiech), dans l'Aveyron.
Elle compte trois historiens du Rouergue au , dont en particulier Hippolyte de Barrau.

Armes : D'argent au chevron d'azur, au lion rampant de gueules posé en pointe, au chef d'azur chargé d'un croissant et de deux étoiles d'argent

Famille de Barrau (Gascogne) 

Famille de la noblesse française originaire de Lannes (Lot-et-Garonne), élection de Lomagne, ayant formé les branches de Parron, de Benque, de La Cassagne, maintenue noble le  dans la Généralité de Montauban.
Louis Lainé fait remonter sa filiation suivie à 1530. Elle était établie au château de Parron à Lannes.
Cette famille s'est éteinte à la fin du  ou au .

Gustave Chaix d'Est-Ange, reprenant les travaux de Jean Decap, intitulés Notes et documents historiques sur Montégut et le baron de Montagut-Barrau ..., qui lui-même s'appuie sur un tableau généalogique du Cabinet des titres à la Bibliothèque nationale, mentionne noble Bertrand de Barrau en 1330, premier auteur de cette famille, et fait commencer la filiation suivie à un hommage rendu au roi Louis XI en 1466 par Bertrand de Barrau, seigneur de Parron.

Personnalités 
 Bernard de Barrau, homme de guerre. En 1562, il a ordre du sieur de Montluc d'assembler des gentilshommes pour mettre dans la ville de Mézin. Capitaine de 300 hommes de pied, il reçoit en 1568 l'ordre de conduire ces hommes à Bordeaux. Il est aussi lieutenant de la compagnie de gens d'armes du sieur de Saint-Orens, capitaine de la ville et château de Nérac (en Agenais) puis capitaine du château de Verdun (dans le pays toulousain). En 1572, « à son cher et bien aimé Bernard de Barrau, sieur de Parron, en considération des services qu'il lui avait rendus près de sa personne dans les guerres passées », il est nommé gentilhomme de la chambre d'Henri, duc d'Anjou, frère du roi Charles IX. Avant de rejoindre le roi au siège de Montauban contre les rebelles, il rédige son testament. Durant les guerres, son château de Parron est pillé et incendié par les protestants. Il meurt en 1579. 
 Bertrand de Barrau, évêque de Pamiers de 1579 à 1605. Ses restes mortels sont dispersés en 1621 par les troupes protestantes du duc de Rohan. 
 Jean Denis de Barrau, gentilhomme de la chambre d'Henri IV. Il dénombre ses fiefs devant la chambre des comptes à Paris.
 Jean Pierre de Barrau, gentilhomme de la chambre de Louis XIV
 Henry de Barrau, nommé en 1691 gouverneur des Quatre-vallées 
 Georges de Barrau de Benque, page de la grande écurie du roi en 1708
 Nicolas de Barrau, lieutenant-colonel, nommé en 1736 lieutenant de roi de la citadelle de Lille

Alliances 
du Boutet (1525), de Bressant (1530), d'Esparbès de Lussan (1560), de Pas (1576), de Benque (1583), de Génibrouse (1617), Chesnel (1620), du Breuil de Théon (1657), de Faudoas-Sérillac, de Comminges Saint-Lary, etc.

Armes 
 D'or au lion de gueules
 alias : D'argent au lion de gueules

Famille de Barrau de Montaigut (Comminges) 

Cette famille des seigneurs de Montaigut, en Comminges, serait une branche de la famille de Barrau (de Parron et de Benque).
Ayant établi ses preuves filiatives depuis 1557, elle fut confirmée dans sa noblesse par M. Legendre, intendant de la généralité de Montauban le .
Cette famille est éteinte.

Personnalités :
 Pierre de Barrau, député de la noblesse du Comminges aux états-généraux de 1789

Armes : « De gueules, à deux lions léopardés d'or l'un sur l'autre, accostés en chef de deux cloches d'argent »
alias : D'or, à deux lions léopardés de gueules l'un sur l'autre, au chef d'Anjou-Sicile qui est d'azur semé de fleurs-de-lis d'or au lambel de gueules en chef
Supports : deux lions au naturel

Notes et références

Sources et bibliographie 
d'Abbadie de Barrau
 Gustave Chaix d'Est-Ange, Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du , tome 1, pages 7 à 8 Abbadie de Barrau (d')

de Barrau (de Parron et de Benque)
 
 Archives du château de Parron
 Jean Decap, Notes et documents historiques sur Montégut et le baron de Montagut-Barrau, député de la noblesse du Comminges aux états-généraux de 1789 - Coutumes de 1480, texte latin - Généalogie de Barrau depuis 1350
 Gustave Chaix d'Est-Ange, Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du , tome 2, pages 363 à 365 Barrau (de) en Gascogne et en Comminges
 J. de Lahondès, Annales de Pamiers, volume 2
 Lucile Bourrachot, Mézin à la fin du , revue de l'Agenais, , avril-
 Willems (H.) et Conan (J.-Y.), Liste alphabétique des pages de la grande écurie du roi

Articles connexes 
 Liste des familles subsistantes de la noblesse française (A à K)
 Liste des familles de la noblesse française d'Ancien Régime (A à K)
 Liste des familles nobles du Rouergue
 Armorial des familles du Rouergue

Barrau